Динан — город во Франция, супрефектура департамента Кот-д’Армор
 Динан — округ во французском департаменте Кот-д’Армор
 Динан — город в Бельгии, в провинции Намюр
 Динан — округ в бельгийской провинции Намюр
 Динан — номенклатурное название этана.